Ez a szócikk a Orville című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2017)

2. évad (2018-2019)

3. évad - Új horizontok (2022)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái